Атом — найменша частинка хімічного елементу, яка зберігає всі його хімічні властивості.
 Atom — формат стрічок новин для Веб.
 Atom — Процесор компанії Intel.